Серию 55 имели следующие локомотивы

Тепловозы
  Бельгийских железных дорог
 Серия 55 Британских железных дорог

Паровозы
 DR 55 — согласно принятой в 1925 году на Deutsche Reichsbahn единой системе обозначений серий тягового подвижного состава, серию 55 получали грузовые паровозы типа 0-4-0:
 55.0-6 — Prussian G 7.1 (PKP Tp1, LBE G 7)
 55.7-14 — Prussian G 7.2 (PKP Tp2)
 55.15 — ČSD Class  413.1
 55.16-22 — G 8 (PKP Tp3)
 55.23-24 — G 9
 55.25-57 — G 8.1 (PKP Tp4)
 55.57 — G 7.2
 55.57-58II — BBÖ 73 (ČSD 414.0, PKP Tp15, JDŽ 133)
 55.58 — G 8.1
 55.59 — G 5
 55.59II — BBÖ 174 (PKP Tp17, PKP Tp106)
 55.60 — Saxon I V
 55.60II — ČSD Class  413.2
 55.61 — Tp6, Tp108, Tp109, Tp104, Tp102
 55.62 — Oldenburg G 7
 55.62II — JDŽ 132
 55.70 — BBÖ 571
 55.71 — ČSD Class  402.0, ČSD Class  402.2, ČSD Class  403.2
 55.72 — Palatine G 4.I
 55.72, 55.81 — G 8.1, которые после 1945 года оказались в Восточной Германии